— японский художник, мастер «золотого века» укиё-э периода Эдо. Основатель школы Китао. Настоящая фамилия — Сухарая, сменил её на Китао. Настоящее имя — Кюгоро.

Художник стал менее активным с ростом популярности Тории Киёнаги. Станковые гравюры Китао Сигэмасы немногочисленны, но именно они стали его лучшим вкладом в художественное наследие. Его работы в стиле бидзин-га (изображение красавиц) считаются примером хорошего вкуса в искусстве укиё-э. Сигэмаса также известен в сфере поэзии и японской каллиграфии.

Биография 
Родился в 1739 году в районе Нихомбаси в Эдо (современный Токио) в семье торговца книгами Сабуробэя Сухарая. Был художником-самоучкой, осваивал искусство под влиянием работ Судзуки Харунобу, позже сдружился и учился у художника Сигэнаги Нисимуры. Испытал влияние Судзуки Харунобу.

На протяжении жизни использовал несколько псевдонимов: имя, данное ему при рождении — Кюгоро, Сасукэ, Хокухо, Косуйсай, Косуйкэн, Суйхо Ицудзин и другие. Поэтические произведения подписывал именем Каран.

На гравюрах Китао Сигэмасы изображены современные ему красавицы, часто в полный рост. Для его бидзин-га характерно желание передать портретное сходство.

С 1765 года Сигэмаса начал иллюстрировать книги (популярные современные романы и повести (кибёси)), чем позже прославился. Известно более 250 проиллюстрированных им изданий. Часто выступал соавтором со своим учеником Китао Масаёси, который в дальнейшем оставил живопись и стал известным писателем, известным под именем Кёдэн Санто. Сотрудничал с художником Сюнсё Кацукавой, в 1772 году они совместно издали печатную серию , а в 1776 — иллюстрации к книге .

Сигэмаса скончался на 82-м году жизни в 1820 году.

Сигэмаса выработал оригинальный и изысканный стиль, которой привлек к нему немало учеников:
 Китао Масаёси
 Китао Масанобу
 Кубо Сюмман

Примечания

Литература 
 Савельева А. Мировое искусство. Мастера японской гравюры. — Санкт-Петербург: ООО «СЗКЭО „Кристалл“», 2006. — С. 146. — ISBN 5-9603-0033-8.

Художники укиё-э